EPTA je kratica, ki lahko pomeni:
 Evropsko združenje klavirskih pedagogov (angl. European Piano Teachers Association)
 ? (angl. European Parliamentary Technology Assessment)
 ? (angl. European Pultrusion Technology Association)
 EPTA, založba s sedežem v Ljubljani.

Glej tudi 

Kratice